È stato allenatore della Rari Nantes Savona per ben 38 stagioni, dal 1973 al 2011 (unica eccezione furono i campionati 1984-85 e 1985-86). È una delle figure più rappresentative sia del club ligure che della pallanuoto italiana. È stato inoltre nominato "1º Tecnico d'Italia" per ben tre volte ed ha raggiunto inoltre il notevole traguardo delle mille partite sulla panchina della Rari Nantes.

Biografia 
Claudio Mistrangelo ha iniziato a militare nella Rari Nantes Savona nel 1964 per poi divenire allenatore delle giovanili nel 1973. Nel 1978 è passato sulla panchina della prima squadra con cui ha conquistato la promozione in Serie A nel 1981. 

Nei due decenni successivi ha vinto 3 Campionati Italiani (nel 1991, 1992 e 2005), 3 Coppe Italia (nel 1990, 1991 e 1993) e 2 Coppe Len (nel 2005 e 2011), oltre ad arrivare al secondo posto una volta in Coppa Campioni e in Coppa LEN, tre volte in Campionato e cinque volte in Coppa Italia. 

Dal 2011 è divenuto direttore tecnico della società, incarico che ha ricoperto fino al 2019.

È il padre di Federico, pallanuotista che militava anch'egli nella Rari Nantes Savona.

Statistiche

Carriera da allenatore 
Statistiche aggiornate al 2 giugno 2011

Palmarès

Allenatore

Savona: 1990-91, 1991-92, 2004-05

Savona: 1989-90, 1990-91, 1992-93

Savona: 2004-05, 2010-11

Note

Collegamenti esterni